Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.

Раздел клада 
Во времена античности человек, нашедший зарытый в земле клад, становился его собственником в том случае, если клад не находился на чужой земле. Некоторые римские императоры требовали передачи найденного клада в казну целиком или частично. После экспедиций Нерона за кладами Адриан восстановил древний обычай, по которому найденный в собственной земле клад никем не может быть отнят, найденный же на чужой земле следует делить между её собственником и нашедшим клад. 

По британским законам обнаруженный клад принадлежит государству; нашедший обязан сообщить о кладе в государственные органы в течение 14 дней, а несообщение влечёт уголовную ответственность. Государство может выплатить денежную компенсацию, установленную независимыми экспертами (обычно поровну кладоискателю и владельцу земли), или вернуть клад кладоискателю.

В России согласно статье 233 Гражданского кодекса РФ, обнаруженный клад делится поровну между нашедшим его и владельцем земли (здания, постройки), где он был найден. Однако кладоискатель и владелец земли могут заранее договориться о других пропорциях раздела клада. Если кладоискатель не получил согласия владельца земли (здания), где впоследствии был обнаружен клад, то клад полностью передаётся владельцу земли (здания). В случае, когда предметы, содержащиеся в кладе, представляют культурную ценность, они передаются государству. Государство выплачивает за них вознаграждение в размере половины стоимости найденного клада. Эта сумма делится между кладоискателем и владельцем земли (здания) так, как было описано выше.

В США законодательство о кладах сильно различается между штатами. В большинстве штатов клад, найденный на частной земле, обычно принадлежит нашедшему; в других штатах (например, в Айдахо и Теннесси) клад всегда принадлежит владельцу земли; а в Луизиане клад делится поровну между кладоискателем и землевладельцем. Клад более чем столетнего возраста, найденный на федеральной земле, считается археологической ценностью и принадлежит федеральным властям.

Кладоискатель 
Кладоискатель — это человек, который ищет клады (не только зарытые, но и просто каким-либо способом спрятанные, а точнее сокрытые).

Кладоискателями называют людей, которые занимаются этим ремеслом, как профессионально, так и в виде хобби. Археологи не являются кладоискателями, т. к. поиск сокровищ и кладов не являются их прямой обязанностью, а скорее это побочный продукт их деятельности.

Кладоискательство 
Кладоискательство — это целенаправленные действия человека, в результате которых он находит клад (в случае достижения этой цели). При этом человек должен заранее ставить своей непосредственной целью нахождение клада. По этой причине археологи не являются кладоискателями.

См. также 

 Находка
 Подводная археология
 Чёрные копатели
 Пиратские клады
 Белорусские клады
 Закладка

Примечания

Литература 
 
 
  
 
  (в пер.)

Ссылки 
 The Treasure Act 1996 Code of Practice (2nd Revision) 
 Archaeological Resources Protection Act of 1979 
 Почему кладоискательство популярно?  (статья)

Археологические объекты
Археологические объекты по типу
Гражданское право

Метафоры